Oria (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Almería, w Andaluzji.
 Oria (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Apulia, w prowincji Brindisi.